Prventvo Hrvatske u boćanju za 2002. godinu je osvojila Istra iz Poreča.

Prva liga

Druga liga

Sjever

Jug

Treća liga

Sjever

Zapad

Srednja Dalmacija

Jug

Izvori 
 Boćanje, glasilo hrvatskog boćarskog sporta; Glasilo 4 - godina 2 / broj 4; studeni / prosinac 2002., stranica 16 , preuzeto 12. veljače 2015.

2002